Виктор Синёв:
 Синёв, Виктор Григорьевич (1935—2002) — государственный деятель Молдавской ССР и Приднестровья.
 Синёв, Виктор Николаевич (род. 1940) — украинский учёный в области коррекционной педагогики, юридической и специальной психологии.